Pyronia herse är en fjärilsart som beskrevs av Ignaz Schiffermüller 1776. Pyronia herse ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
herse